Tóték (1967) Örkény István kisregénye
 Tóték (1967) Örkény István drámája
 Tóték (1974) magyar rádiójáték
 Tóték (2004) magyar televíziós film
 Tóték (2019) Örkény István drámája alapján készült opera